

Sigle 
 Federazione lavoratori della conoscenza – sindacato italiano
 Football League Cup – competizione calcistica inglese
 Football League Championship – competizione calcistica inglese
 Fun Lovin' Criminals – gruppo musicale statunitense
 Flowering Locus C – gene di Arabidopsis thaliana
Ferita lacero-contusa – Termine usato nelle cartelle mediche per indicare ferita che combina la natura di quelle lacere e di quelle contuse

Codici 
 FLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Falls Creek (Australia)